Poison Ivy (ou Erva Venenosa) pode ser:

Cinema e televisão 
 Poison Ivy: The Secret Society, filme de 2008

Música 
 Poison Ivy (guitarrista), guitarrista da banda The Cramps
 Erva Venenosa (canção), canção da banda Golden Boys

Outros 
Poison Ivy (Hera Venenosa), personagem de histórias em quadrinhos da DC Comics

Desambiguação